Pierre Goudelin : (Ath, 1550-1619) juriste, avocat à Ath et échevin, enseigna à l'Université de Louvain dont il devint le recteur.
 Pierre Goudouli : Pèire Godolin, dont le nom est le plus souvent francisé en Pierre Goudouli (mais parfois aussi en Pierre Goudelin), était un poète occitan, né à Toulouse en 1580, mort dans cette même ville le .